Церопегія (Ceropegia) — рід рослини родини барвінкові.

Назва 
Вперше була описана Карлом Ліннеєм у 1753 р. На його думку квіти були схожі на фонтан воску, тому він назвав її сполучивши слова  keros «віск» та pege «фонтан».

Будова 
Переважно в'юнкі рослини, хоча відомі кілька видів з прямим стеблом. Листя просте супротивне. Квіти мають зрощені у трубчастий вінчик 5 пелюсток, що часто знову зростаються на кінці, формуючи щось на кшталт клітки. Запилюється мухами, що потрапляють в пастку клітки з пелюсток. Квітка схожа на ліхтарик гірлянди.

Поширення та середовище існування 
Зростає у Африці, Австралії та Південно-Східній Азії.

Практичне використання 
Вирощуються як кімнатні декоративні рослини.

Види 

 Ceropegia abyssinica
 Ceropegia achtenii
 Ceropegia affinis
 Ceropegia africana
 Ceropegia ahmarensis
 Ceropegia albisepta
 Ceropegia ambovombensis
 Ceropegia ampliata
 Ceropegia anantii
 Ceropegia andamanica
 Ceropegia anjanerica
 Ceropegia antennifera
 Ceropegia arabica
 Ceropegia arenaria
 Ceropegia aridicola
 Ceropegia aristolochioides
 Ceropegia armandii
 Ceropegia arnottiana
 Ceropegia attenuata
 Ceropegia ballyana
 Ceropegia barnesii
 Ceropegia beddomei
 Ceropegia bhatii
 Ceropegia bhutanica
 Ceropegia boerhaaviifolia
 Ceropegia bonafouxii
 Ceropegia bosseri
 Ceropegia bowkeri
 Ceropegia bulbosa
 Ceropegia burgeri
 Ceropegia campanulata
 Ceropegia cancellata
 Ceropegia candelabrum
 Ceropegia carnosa
 Ceropegia cataphyllaris
 Ceropegia christenseniana
 Ceropegia ciliata
 Ceropegia cimiciodora
 Ceropegia claviloba
 Ceropegia conrathii
 Ceropegia convolvuloides
 Ceropegia craibii
 Ceropegia crassifolia
 Ceropegia cufodontii
 Ceropegia cumingiana
 Ceropegia curviflora
 Ceropegia cycniflora
 Ceropegia damannii
 Ceropegia decaisneana
 Ceropegia decidua
 Ceropegia deightonii
 Ceropegia denticulata
 Ceropegia dichotoma
 Ceropegia dimorpha
 Ceropegia dinteri
 Ceropegia distincta
 Ceropegia dolichophylla
 Ceropegia dorjei
 Ceropegia driophila
 Ceropegia elegans
 Ceropegia ensifolia
 Ceropegia erergotana
 Ceropegia evansii
 Ceropegia exigua
 Ceropegia fantastica
 Ceropegia farrokhii
 Ceropegia filicorona
 Ceropegia filiformis
 Ceropegia filipendula
 Ceropegia fimbriata
 Ceropegia fimbriifera
 Ceropegia floribunda
 Ceropegia foliosa
 Ceropegia fortuita
 Ceropegia furcata
 Ceropegia fusca
 Ceropegia fusiformis
 Ceropegia galeata
 Ceropegia gikyi
 Ceropegia gilgiana
 Ceropegia gypsophila
 Ceropegia haygarthii
 Ceropegia hermannii
 Ceropegia hirsuta
 Ceropegia hofstaetteri
 Ceropegia hookeri
 Ceropegia humbertii
 Ceropegia illegitima
 Ceropegia imbricata
 Ceropegia inflata
 Ceropegia inornata
 Ceropegia insignis
 Ceropegia intermedia
 Ceropegia intracolor
 Ceropegia jainii
 Ceropegia johnsonii
 Ceropegia juncea
 Ceropegia kaariyei
 Ceropegia kachinensis
 Ceropegia keniensis
 Ceropegia kituloensis
 Ceropegia konasita
 Ceropegia kundelunguensis
 Ceropegia laikipiensis
 Ceropegia langkawiensis
 Ceropegia lawii
 Ceropegia ledermannii
 Ceropegia leptophylla
 Ceropegia leroyi
 Ceropegia lindenii
 Ceropegia linearis
 Ceropegia linophylla
 Ceropegia longifolia
 Ceropegia longirostris
 Ceropegia loranthiflora
 Ceropegia loureiroi
 Ceropegia lucida
 Ceropegia ludlowii
 Ceropegia lugardiae
 Ceropegia macmasteri
 Ceropegia macrantha
 Ceropegia maculata
 Ceropegia madagascariensis
 Ceropegia madens
 Ceropegia mahabalei
 Ceropegia mairei
 Ceropegia maiuscula
 Ceropegia manderensis
 Ceropegia mannarana
 Ceropegia mayottae
 Ceropegia media
 Ceropegia meleagris
 Ceropegia mendesii
 Ceropegia metziana
 Ceropegia meyeri
 Ceropegia meyeri-johannis
 Ceropegia microgaster
 Ceropegia mohanramii
 Ceropegia monticola
 Ceropegia moyalensis
 Ceropegia muliensis
 Ceropegia multiflora
 Ceropegia muzingana
 Ceropegia namaquensis
 Ceropegia namuliensis
 Ceropegia nana
 Ceropegia nigra
 Ceropegia nilotica
 Ceropegia noorjahaniae
 Ceropegia occidentalis
 Ceropegia occulta
 Ceropegia oculata
 Ceropegia odorata
 Ceropegia omissa
 Ceropegia pachystelma
 Ceropegia paohsingensis
 Ceropegia papillata
 Ceropegia paricyma
 Ceropegia parviflora
 Ceropegia petignatii
 Ceropegia peulhorum
 Ceropegia poluniniana
 Ceropegia porphyrotricha
 Ceropegia praetermissa
 Ceropegia pubescens
 Ceropegia pullaiahii
 Ceropegia purpurascens
 Ceropegia pusilla
 Ceropegia racemosa
 Ceropegia radicans
 Ceropegia recurvata
 Ceropegia rendallii
 Ceropegia rhynchantha
 Ceropegia richardsiae
 Ceropegia ringens
 Ceropegia ringoetii
 Ceropegia robivelonae
 Ceropegia rudatisii
 Ceropegia rupicola
 Ceropegia salicifolia
 Ceropegia sandersonii
 Ceropegia sankuruensis
 Ceropegia santapaui
 Ceropegia saxatilis
 Ceropegia scabra
 Ceropegia scabriflora
 Ceropegia schumanniana
 Ceropegia sepium
 Ceropegia simoneae
 Ceropegia sinoerecta
 Ceropegia sobolifera
 Ceropegia somalensis
 Ceropegia sootepensis
 Ceropegia speciosa
 Ceropegia spiralis
 Ceropegia stapeliiformis
 Ceropegia stenantha
 Ceropegia stenoloba
 Ceropegia stenophylla
 Ceropegia stentiae
 Ceropegia striata
 Ceropegia subaphylla
 Ceropegia swaziorum
 Ceropegia talbotii
 Ceropegia taprobanica
 Ceropegia teniana
 Ceropegia thailandica
 Ceropegia thwaitesii
 Ceropegia tihamana
 Ceropegia tomentosa
 Ceropegia tourana
 Ceropegia trichantha
 Ceropegia turricula
 Ceropegia ugeni
 Ceropegia umbraticola
 Ceropegia wallichii
 Ceropegia vanderystii
 Ceropegia variegata
 Ceropegia verticillata
 Ceropegia vincifolia
 Ceropegia volubilis
 Ceropegia yampwapwa
 Ceropegia yemenensis
 Ceropegia yorubana
 Ceropegia zambesiaca
 Ceropegia zeyheri

Галерея

Примітки

Джерела 
 Mick Lavelle ``An Illustrated Identifier and Encyclopedia of Wild Flowers and Flora: An authoritative guide to more than 750 wild flowers of the world`` // Hermes House,  2006 — 256 p. — P. 93. ISBN 10: 1846810213  ISBN 13: 9781846810213

Барвінкові
Роди квіткових